El Rastro peut désigner :

Toponymes

El Rastro : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Sebastián Francisco de Miranda dans l'État de Guárico ;
 El Rastro : capitale de la paroisse civile d'El Rastro de la municipalité de Sebastián Francisco de Miranda dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme